Marie-Victoire Davril (também registrado como d'Avril ou Davrel) (Paris, 1755 - Guibeville, 1820) foi uma pintora francesa de retratos. 

Nascida em Paris, Davril foi aluna de Adélaïde Labille-Guiard e exibida em 1783 no Salon de la Correspondance e no local Dauphine; no primeiro, um retrato em miniatura dela de Marie-Madeleine Frémy. Ela parece ter estado perto de sua colega Marie-Gabrielle Capet, sendo lembrada no testamento desta última. Ela era a herdeira universal do comerciante de vinhos Edmé-Jean Cottin; o casal não era casado, mas evidentemente estava intimamente ligado, embora a natureza exata de seu relacionamento permaneça desconhecida. Davril morreu em Guibeville. Foi feito um inventário póstumo, encontrando várias obras de arte, móveis e 4410 francos em dinheiro. Davril foi ativa em pintura a óleo, pastel e miniatura durante sua carreira. 

Nascidos em 1755
Mortos em 1820
Naturais de Paris
Pintores da França do século XVIII
Pintores da França do século XIX